Kawauchi steht für:

 Kawauchi (Ehime), Stadt in Japan
 Kawauchi (Fukushima), Dorfgemeinde in Japan
 Kawauchi (See), Fluss in der Präfektur Aomori, Japan

Kawauchi ist der Familienname folgender Personen:

 Yūki Kawauchi (* 1987), japanischer Langstreckenläufer